Raoul Wiesendanger, né en 1914 et mort le  à Pully, est un dentiste et conservateur de musée vaudois.

Biographie
Dentiste à Pully, passionné dès sa jeunesse par la préhistoire, l'archéologie et l'histoire, Raoul Wiesendanger succède en 1959 à Anne-Lise Reinbold au poste de conservateur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne. Gilbert Kaenel le remplace en 1985.

Dentiste à mi-temps, conservateur à 20 %, sans formation suffisante Raoul Wiesendanger est confronté à une période très exigeante en matière de fouilles archéologiques. C'est en effet une époque de boom urbain et routier, avec des travaux pour l'Exposition nationale suisse de 1964 qui mettent au jour tout un quartier d'habitation à Vidy (Lausanne). Wiesendanger remplit sa mission au mieux de ses moyens. Pour le soutenir, les professionnels créent en 1963 l'association Pro Lousonna dans le but de susciter l'intérêt du public pour l'archéologie et d'éveiller la conscience de l'État pour la protection des sites et l'encouragement de la recherche.

Références

Annexes

Bibliographie 
 
 Dossier ATS/ACV
 Anne Bielmann, "Le Cercle vaudois d'archéologie préhistorique et historique" un quart de siècle, in Revue historique vaudoise, 1989,  
 Pays de Vaud - une terre, une histoire - Google Bücher

Liens externes 
 
 Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales

Personnalité vaudoise
Conservateur suisse de musée
Dentiste suisse
Naissance en 1914
Naissance dans le canton de Vaud
Décès en août 1986
Projet:Valdensia/Articles liés